Goussainville, Eure-et-Loir
 Goussainville, Val-d'Oise